Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie – polski serial animowany z 1972 roku
 Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie  – polski film animowany z 1986 roku, zrealizowany na podstawie serialu